Iordache ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Iordache (1919–1995), rumänischer Wasserballspieler
 Adrian Dragoș Iordache (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Eugen Iordache (1922–1988), rumänischer Fußballspieler
 Florin Iordache (* 1960), rumänischer Politiker
 Larisa Iordache (* 1996), rumänische Kunstturnerin
 Ștefan Iordache (1941–2008), rumänischer Schauspieler
 Toni Iordache (1942–1988), rumänischer Zymbalspieler
 Traian Iordache (1911–1999), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Vasile Iordache (* 1950), rumänischer Fußballspieler
 Viorica Iordache (* 1971), rumänische Kanutin